Helicodiscus inermis är en snäckart som beskrevs av H. B. Baker 1929. Helicodiscus inermis ingår i släktet Helicodiscus och familjen Helicodiscidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
inermis